San Luciano kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Luciano, Campeche, ort, 
 San Luciano, Jalisco, ort, Jocotepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar